Le terme masala désigne un mélange d'épices utilisé dans la cuisine indienne notamment. On retrouve ce terme dans le nom de plats ou boissons dont ces épices sont un ingrédient :
 masala dosa, un plat d'Inde du Sud ;
 masala chai, un thé aux épices ;
 poulet tikka masala, un plat originaire du Royaume-Uni.

Par ailleurs, le masala désigne également un genre du cinéma indien.